21262 Kanba – asteroide della fascia principale
 Kanba – personaggio di Dragon Ball Heroes
 Kanba – cognome giapponese